

Hydronymes 
Le nom de New River peut faire référence à:
Aux États-Unis
 À New River (Arizona), une census-designated place de l'agglomération de Phoenix, qui doit son nom au New River Wash (un petit cours d'eau).
 La New River (Californie), qui se jette dans le Salton Sea.
 La New River (Trinity River), un affluent de la Trinity River dans le nord de la Californie.
 Les New River (Floride), un affluent de la Santa Fe River et fleuve côtier qui traverse Fort Lauderdale.
 La New River (canal), un canal des Everglades.
 La New River (Louisiane).
 La New River (New Hampshire), un affluent de l'Ellis River.
 La New River (Caroline du Nord), qui se jette dans l'Océan Atlantique au sud-est de la Caroline du Nord.
 La New River (Oregon) au sud-ouest de l'Oregon.
 La New River (Caroline du Sud), qui se jette dans l'Océan Atlantique au sud-est de la Caroline du Sud, près de la Savannah River
 La New River (Tennessee), un affluent de la Cumberland River au Tennessee.
 La New River, un affluent de la Kanawha qui est elle-même un affluent de l'Ohio.

Ailleurs
 La New River (Angleterre), un canal en Angleterre.
 La New River (Fens), un canal dans les Fenlands (région à l'est du Royaume-Uni.
 La New River (Belize), une rivière qui coule au nord de la baie de Chetumal.